Korinnis är ett släkte av insekter. Korinnis ingår i familjen Prisopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Korinnis